Лос Агире има више значења:

 Лос Агире (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Агире (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику